Rentschler steht für:

 Rentschler, deutsche Unternehmensgruppe

Rentschler ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Rentschler (1870–1950), deutscher Pfarrer und Genealoge
 Eric Rentschler, deutsch-amerikanischer Literatur- und Filmwissenschaftler
 Frederick Brant Rentschler (1887–1956), US-amerikanischer Ingenieur
 Friedrich Erwin Rentschler (1932–2018), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Ingo Rentschler (* 1940), deutscher Neurowissenschaftler
 Marco Rentschler (* 1994), deutscher Handballspieler
 Mickey Rentschler (1923–1969), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Rudolf Rentschler (* 1940), deutscher Mathematiker und Politiker (FDP)
 Thilo Rentschler (* 1967), deutscher Politiker (SPD)
 Walter Rentschler (1911–1984), deutscher Physiker an der Universität Hohenheim

Siehe auch:
 Renschler